Geiselsdorf ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Geiselsdorf (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Geiselsdorf (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Geiselsdorf (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern

in Österreich:
 Geiselsdorf (Gemeinde Kappel), Ortschaft der Gemeinde Kappel am Krappfeld, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Siehe auch:
 Buch-Geiseldorf